Ио, ИО, и.о. и т. п. может означать:

Биологические таксоны 

 Ио () — род растений семейства Астровые.
  () — род пресноводных брюхоногих моллюсков семейства .

Имя собственное 
 Ио — персонаж древнегреческой мифологии.
 Ио — спутник планеты Юпитер.
 (85) Ио — астероид Главного пояса.
 Ио, Питер Фредерик (, 1929—2010) — британский ботаник-систематик, сотрудник Ботанического сада Кембриджского университета, специалист по очанкам, астрам и гераням.
 Ио (лат. Io) — научно-фантастический художественный фильм производства Netflix (США), 2019 г.

Топонимы 
Название нескольких островов в Восточной Азии:
 Ио — остров в японском архипелаге Бонин (группа островов Кадзан).
 Ио — остров в японском архипелаге Рюкю (группа островов Осуми).
  (также Суяньцзяо, Сокотра) — подводная скала в Восточно-Китайском море, являющаяся предметом спора между Республикой Корея и Китаем.

Сокращения 

 Исполняющий обязанности (И.о., и.о.) — обозначение в документах должностного лица, осуществляющего полномочия (исполняющего обязанности) по какой-либо должности, но не назначенного постоянно на эту должность.
 См. также Исполняющий обязанности президента США, Исполняющий обязанности (фильм)
Довольно часто используется также ВрИО, Врио (ВРИО) — Временно исполняющий обязанности.
 ИО — имя, отчество (аналогично ФИО — «фамилия, имя, отчество»).
 Охранный извещатель (ИО — «извещатель охранный») — устройство для формирования сигнала о нарушении охранного режима.
 ИО — Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

См. также 
 
 
 Иё